Сборная Северной Македонии по шахматам представляет Северную Македонию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет шахматная федерация Северной Македонии. Наивысший рейтинг сборной — 2569 (2003).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали:
 На шахматных олимпиадах: Никола Митков и Трайко Недев (оба по 9 раз)
 На командных чемпионатах Европы: Трайко Недев (8 раз)

Трансферы

Достижения

Индивидуальный зачёт 
Наиболее успешные игроки сборной:
 На шахматных олимпиадах: Драголюб Ячимович  3-я доска (2000)
 На командных чемпионатах Европы: Трайко Недев  4-я доска (2003)

Примечания

Ссылки 

Ш
С
Шахматы в Северной Македонии